General Villegas (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
General Villegas (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië